Norrlanda kan syfta på:

 Norrlanda socken – en socken på Gotland
 Norrlanda landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1952
 Norrlanda församling – en tidigare församling i Visby stift –2010
 Norrlanda kyrka – en kyrkobyggnad på Gotland
 Norrlanda distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län
 Norrlanda fornstuga – ett hembygdsmuseum i Burs, Norrlanda socken på Gotland